Kartoreno je sečná, jednoruční zbraň ve tvaru srpu s bodcem na spodní straně rukojeti. Tento typ byl používán muslimskými vojáky při invazi do Španělska v 8. století n. l.

Pod tímto názvem byl znám pouze v oblasti tehdejšího Španělska, jinde se mu říkalo také pod arabským jménem sangheb.

Sečné zbraně